François Clemenceau est un journaliste français né en 1962.

Carrière 

Il est depuis , rédacteur en chef au Journal du dimanche, chargé de l'actualité internationale et depuis 2016 éditorialiste de politique étrangère sur . On peut suivre son blog Le Grand Angle Diplo sur le site web du JDD. Il était précédemment rédacteur en chef de la matinale d'. Il a été auparavant correspondant d' à Washington pendant sept ans.

Entré à  en 1987, il a été successivement reporter aux informations générales, présentateur, grand reporter au service étranger, chef du service étranger et correspondant au Proche-Orient, à Jérusalem. Il a aussi régulièrement contribué aux Cahiers de l'Orient et à la revue European Affairs.

Ancien présentateur des Chemins de l'Impossible sur M6, il collabore également à l'émission C dans l'air sur . Il est invité régulièrement sur les plateaux de  et de . Depuis , il est l'un des contributeurs de la revue L'Hémicycle sur les questions de politique étrangère et d'actualité internationale.

Distinctions 
En 1997, il a reçu le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.

Publications 
Il publie chez Grasset en 2008 le texte en anglais et sa traduction ainsi qu'une préface du Discours de Philadelphie de Barack Obama (), sous le titre De la race en Amérique. En 2009, les éditions de l'Archipel publient son livre-bilan de ses années américaines sous le titre Vivre avec les Américains, un ouvrage qui raconte les grands changements sociétaux intervenus aux États-Unis sous les présidences Bush et Obama. En , François Clemenceau publie Le Clan Obama, les anges gardiens de Chicago aux éditions Riveneuve. En , il publie Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher avec une préface de Christine Ockrent.

En , son blog USA 2008 sur la campagne présidentielle américaine a reçu le prix de la Coupe de l'Info 2009 du meilleur blog politique et économique. Le blog s'est poursuivi sur europe1.fr sous le nom de Bureau Ovale jusqu'au printemps 2010, puis sur le jdd.fr de septembre à novembre 2012 sous le titre Bureau Ovale (suite) avant de se transformer depuis novembre 2016 en Trump Power.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Collaborateur d'Europe 1
Collaborateur du Journal du Dimanche
Rédacteur en chef
Naissance en 1962
Lieu de naissance inconnu